

Personaggi 
 Zorba – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Zorba the Hutt – personaggio dell'universo di Guerre stellari

Persone 
 Halil Zorba – sollevatore britannico
 Marianna Zorba – cantante e insegnante greca
 Myrsini Zorba – politico greco
 Zef Zorba – scrittore albanese

Altro 
 Zorba – nome proprio di persona greco
 Zorba – vecchio nome di Sorik, comune dell'Armenia
 Zorba – musical